De finale van de League Cup van het seizoen 1991/92 werd gehouden op 12 april 1992 in het oude Wembley Stadium. Manchester United nam het op tegen Nottingham Forest. Een doelpunt van Brian McClair op het kwartier volstond voor Manchester United om zijn allereerste League Cup in de clubgeschiedenis te veroveren. Bij Nottingham Forest speelde Roy Keane de hele wedstrijd. Keane zou een jaar later naar Manchester United verhuizen. McClair werd na afloop verkozen tot man van de wedstrijd.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
FA Cup 1991/92
Engels voetbalkampioenschap 1991/92
Football League Cup 1991/92

1992
Manchester United FC
Nottingham Forest FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen